gejsza () – w Japonii: osoba o umiejętnościach artystycznych
 Geisha – indonezyjski zespół muzyczny